Tóth Ildikó (1958) textilművész
 Tóth Ildikó (1960) kézilabdázó
 Tóth Ildikó (1962) Harangozó Gyula-díjas táncművész
 Tóth Ildikó (1966) festőművész
 Tóth Ildikó (1966) Jászai Mari-díjas színművész
 Tóth Ildikó (1987) válogatott vízilabdázó